Бриджитта Барретт (, род. 24 декабря 1990 года) — американская легкоатлетка, которая специализируется в прыжках в высоту. Чемпионка Универсиады 2011 года. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года с результатом 203 см. На чемпионате мира 2011 года заняла 10-е место.

Чемпионка США 2013 года с личным рекордом — 2,04 м.

Достижения на этапах Бриллиантовой лиги 
2013:  Adidas Grand Prix – 1,91 м
2013:  Meeting Areva – 1,98 м
2013:  Herculis – 2,01 м

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Роя К. Кетчэма
Прыгуны в высоту США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года